Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2006 проводился в городе Клаут (Италия) c 17 по 21 октября 2006 года. Это был 2-й чемпионат Европы в данном виде соревнований.

В турнире приняло участие 23 национальных сборных смешанных команды (составленных из двух мужчин и двух женщин). Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Италии. Бронзовые медали завоевала сборная России, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Впервые в чемпионате приняли участие сборные Австрии, Казахстана и Литвы.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 6 команд (в группе D — 5 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 8 лучших команд (по 2 лучших из группы) выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе в четвертьфиналах и полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го места.

Тай-брейки 
Сначала встречались сборные Германии и Ирландии. Во 2-м раунде победитель встречался со сборной Латвии. Победитель 2-го раунда выходил в плей-офф со 2-го места в группе.
  4 : 5 
  1 : 9

Группа D 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места.

Тай-брейк 
  8 : 7

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2006
Международные соревнования по кёрлингу в Италии
Спортивные соревнования во Фриули — Венеция-Джулии
Спорт в Италии в 2006 году
Октябрь 2006 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Италии